Timeline (engl., dt. wörtlich Zeitlinie) steht für:
 Timeline, eine Darstellung der aktuellen Nachrichten bei manchen Kurznachrichtendiensten, z. B. bei Twitter
 Timeline (Roman), Roman von Michael Crichton aus dem Jahr 1999
 Timeline (Film), US-amerikanischer Science-Fiction-Film von Regisseur Richard Donner aus dem Jahr 2003, Verfilmung des Romans Timeline
 TimeLine (Software), deutsche Enterprise-Resource-Planning-Software
 Timeline 3D, Software für Mac OS X zum Erstellen von Diagrammen und Animationen
 Zeitbalken, Fenster in Audio- und Videoschnittprogrammen, auf dem die einzelnen Abschnitte des Materials optisch angeordnet sind, siehe Videoschnittsoftware
 Zeitleiste

 Timeline, ein Mitglied des US-amerikanischen Musikprojekts Underground Resistance aus Detroit.